Wassering ist der Name folgender Orte:

  Wassering (Gemeinden Amstetten, Winklarn), Ortsteil von Amstetten und Winklarn, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
  Wassering (Gemeinde Bad Vigaun), Ortsteil von Bad Vigaun, Bezirk Hallein, Land Salzburg